Långmarktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långmarktjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Långmarktjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Långmarktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708335-147264), sjö i Strömsunds kommun, 
Långmarktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709441-149929), sjö i Strömsunds kommun, 
Långmarktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715635-147284), sjö i Strömsunds kommun,  (8,81 ha)
Långmarktjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Långmarktjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Långmarktjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Långmarktjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn